Waas (o , van Waas), o WAAS:

 Wide Area Augmentation System (WAAS)

Topónimo 
 Waasland
 Sint-Gillis-Waas

Apellido 
 Adolf Waas (1890–1973), un bibliotecario alemán.
 Franz Waas (* 1960), un banquero alemán.
 Guy van Waas, un conductor, clarinetista y organista belga.
 Herbert Waas (* 1963), futbolista alemán.
 Johannes Baptist Waas (1904–2002), escritor y pintor alemán.
 Murray Waas (* 1959), un periodista.
 Uli Waas (* 1949, Donauwörth), un escritor e ilustrador alemán.